Termin MCT ima više značenja.
 Metil halid transferaza, enzim
 Monokarboksilatni transporter, transportni protein